«Любовники Розмари» () — фильм режиссёра Бернда Айхингера. Ремейк одноимённой ленты  1958 года. В сюжетную основу положена реальная история проститутки Розмари Нитрибитт.

Сюжет 
Германия, 1950-е годы. Розмари, девушка из бедной семьи, стремится достичь благополучия в жизни и в качестве основного средства для этого рассматривает своё тело. Её любовники сменяются один за другим, среди них есть и богатые мужчины, содержащие и одаривающие её. Вот она влюбляется в одного из них, однако он, в отличие от большинства, не ищет близости с ней, а желает использовать её лишь как средство для создания интимного компромата на своих противников. Но за всё приходится когда-нибудь платить, и героиня фильма не исключение.

В ролях 
 Нина Хосс — Розмари
 Хайнер Лаутербах — Конрад Хартог
 Катя Флинт — Кристин
 Хорст Краузе — Вилли
 Тиль Швайгер — Надлер
 Матьё Карьер — Фриберг
 Ханнелоре Эльснер — Марга Хартог

Награды и номинации 
 1997 —  лучшей новой актрисе («Камера имени Лилли Палмер») — Нина Хосс
 1997 —  лучшему оператору — 
 1997 —  телеканала RTL лучшему оператору телефильма или телесериала — Гернот Ролль
 1997 —  телеканала RTL за дизайн костюмов — 
 1997 —  телеканала RTL выдающемуся молодому исполнителю — Нина Хосс
 1997 —  за лучший немецкий телевизионный фильм — Бернд Айхингер
 1997 — Номинация на премию Гримме за выдающийся вклад — Бернд Айхингер

Примечания

Ссылки 
  
  
 Обзор и критика New York Times
 Обзор и критика Variety

Фильмы-драмы Германии
Детективные фильмы Германии
Фильмы-биографии Германии
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы на немецком языке
Проституция в фильмах
Фильмы Бернда Айхингера